Коул може да се отнася за:

 Хора
 Анди Коул (р. 1971), английски футболист
 Ашли Коул (р. 1980), английски футболист
 Джо Коул (р. 1981), английски футболист
 Кийша Коул (р. 1981), американска певица
 Пола Коул (р. 1968), американска певица
 Томас Коул (1801 – 1848), американски художник
 Хенри Коул (1808 – 1882), английски изобретател
 Черил Коул (р. 1983), английска певица

 Окръзи в Съединените щати
 Коул (окръг, Мисури)
 Коул (окръг, Оклахома)

 Други
 Маркъс Коул, герой от сериала „Вавилон 5“